Дриль — фамилия:

 Дриль, Дмитрий Андреевич (1846—1910) — российский криминолог.
 Дриль, Иван Фёдорович — Георгиевский кавалер; майор; № 5283; 1 декабря 1835.
 Дриль, Иосиф Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4059; 26 ноября 1827.
 Дриль, Лука Лукич — Георгиевский кавалер; майор; № 9984; 26 ноября 1856.